Pas de la Foppa/Passo della Foppa, även känt som Passo del Mortirolo efter två närbelägna pass med detta namnet, är ett 1852 m högt bergspass som ligger mellan dalarna Valtellina och Val Camonica i Italien.

Även känd som en av de tuffaste etapperna i dagens Giro d'Italia.

Italiens geografi
Bergspassager i Giro d'Italia